Euprognatha är ett släkte av kräftdjur. Euprognatha ingår i familjen Inachoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Euprognatha